

Patronyme 
Moilanen est un patronyme finnois pouvant désigner :
  (né en 1978), joueur finlandais de football ;
  (1878-1957), homme politique finlandais ;
  (1878-1913), géant américain de Finlande ;
 Teuvo Moilanen (né en 1973), joueur finlandais de hockey sur glace ;
  (né en 1999), joueur finlandais de football.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois